Makwe peut désigner :
 les Makwe, une population du Mozambique et de Tanzanie
 le makwe, une langue bantoue